Leinau ist ein deutscher Ortsname:
 Leinau (Pforzen), Ortsteil der Gemeinde Pforzen, Landkreis Ostallgäu, Bayern, Deutschland
 Leinau, bis 1938 Leynau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Linowo (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leinau, bis 1938 Leynau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Linowo (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Leynau